Бузаево — название населённых пунктов в России:

 Бузаево — село в Большеберезниковском районе Мордовии.
 Бузаево — деревня в Одинцовском районе Московской области.
 Бузаево — деревня в Зеленодольском районе Татарстана.